Аль-Оруба:

 Аль-Оруба — саудовский футбольный клуб из города Эль-Джауф, выступающий в Первом дивизионе Саудовской Аравии.
 Аль-Оруба — оманский футбольный клуб базирующийся в Сур, выступающий в Оманской Премьер-лиге.